Noordelijke witstuitbabbelaar
 Zuidelijke witstuitbabbelaar